Tollnigk ist ein deutscher Ortsname:
 Tollnigk, Dorf im Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Tolniki Wielkie, Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Tollnigk, Dorf im Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Tolniki Małe, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen